Микола Ющик (, 15 февраля 1948) — словацкий политик, бывший депутат парламента от Коммунистической партии Словакии (в 2002-2006 годах). 

Родился в селе Габура в украинской семье. В 2002 году был в числе 11 депутатов-коммунистов, в первый и последний раз избранных в Народный совет Словакии. Был членом парламентского комитета охраны природы. В 2006 году не был переизбран в парламент. В настоящее время является старостой полутысячного села Габура Медзилаборецкого района.

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20160305011535/http://www.az-encyklopedia.info/m/7897_Mikul%C3%A1%C5%A1_Ju%C5%A1%C4%8D%C3%ADk/
 https://web.archive.org/web/20090806093232/http://www.podvihorlatskenoviny.sk/admin/data/1247640717_news.pdf
 http://hnonline.sk/relax/c1-30299210-lenin-marx-a-mazda-svata-trojica-komunistu 

Коммунисты Чехии и Словакии
Депутаты Национального совета Словакии